Carbondale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Carbondale (Colorado)
 Carbondale (Georgia)
 Carbondale (Illinois)
 Carbondale (Indiana)
 Carbondale (Iowa)
 Carbondale (Kalifornien)
 Carbondale (Kansas)
 Carbondale (Michigan)
 Carbondale (Ohio)
 Carbondale (Oklahoma)
 Carbondale (Pennsylvania)
 Carbondale (Texas)
 Carbondale (West Virginia)

Siehe auch:
 Carbondale Township